ISO 3166-2:СK — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Острову Кука.
Стандарт охватывает Острова Кука. Острова Кука является свободно ассоциированным с Новой Зеландией государством. Геокод состоит из: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Островов Кука — CK. Геокод являются подмножеством кода домена верхнего уровня — CK, присвоенного Островам Кука в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Островов Кука

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2

Ссылки 
 Геокоды Островов Кука 

2:СK